Osoby:
 James Clark Ross (1800–1862) – brytyjski badacz polarny
 James Ross (1762–1847) – amerykański polityk, senator z Pensylwanii